Појам Никола Вукчевић може да се односи на:
 Никола Вукчевић (ватерполиста), црногорски ватерполиста
 Никола Вукчевић (редитељ), црногорски редитељ
 Никола Вукчевић (фудбалер), црногорски фудбалер